It'z Real Out Here — п'ятий студійний альбом американського репера Celly Cel, виданий 8 березня 2005 р. лейблом Realside Records. Виконавчий продюсер: Celly Cel. Оформлення: CP Designs.

Список пісень 

 «Neva Leave You Again» (Intro) — 2:41
 «Thugged Out» — 3:53
 «Whatugonedo?» (з участю Stressmatic) — 4:23
 «Jealous» — 4:28
 «Who Iz That?» — 4:20
 «I Told Yall» — 4:09
 «No Tomorrow» — 4:32
 «It'z Real Out Here» (з участю Hobo Tone, Young Kev та Mo. Cheez) — 4:08
 «Scrape wit Me» (з участю Juvenile та The Federation) — 3:57
 «D-Boyz» (з участю E-40) — 4:03
 «Seniorita» (з участю Jay Tee) — 4:03
 «Real Niggaz» (з участю WC) — 3:30
 «They Go 2 Wayz» — 4:11
 «When I Ride» (з участю Mac Reese та Protajay) — 4:31
 «I Want You» (з участю Art N' Soul) — 4:05
 «Not tha Average» — 4:27
 «Keep It Real» — 4:17

Посилання 

Музичні альбоми 2005
Альбоми Celly Cel
Англомовні музичні альбоми